

Osoby

Lopez 
 Jennifer Lopez (ur. 1969) – amerykańska piosenkarka i aktorka
 Mario Lopez (ur. 1973) – aktor amerykański
 Michael Lopez-Alegria (ur. 1958) – amerykański astronauta
 Lopez Mausere – pseudonim artystyczny Wojciecha Stamma

López 
 Adrián López (ur. 1988) – hiszpański piłkarz
 Carlos Antonio López (1790-1862) – polityk paragwajski, prezydent Paragwaju
 Aitor López Rekarte (ur. 1975) – piłkarz hiszpański
 Alfonso López Michelsen (1913-2007) – polityk kolumbijski, prezydent
 Alfonso López Trujillo (1935-2008) – kolumbijski duchowny katolicki, kardynał
 Álvaro López-García – hiszpański astronom
 Àngel López Jiménez (ur. 1955) – hiszpański astronom
 Ángel Domingo López Ruano – (ur. 1981) piłkarz hiszpański
 Antonio López Guerrero (ur. 1981) – piłkarz hiszpański
 Claudio López (ur. 1974) – piłkarz argentyński
 Dante López (ur. 1983) – piłkarz paragwajski
 Diego López (ur. 1981) – piłkarz hiszpański
 Feliciano López (ur. 1981) – tenisista hiszpański
 Gerard López (ur. 1979) – piłkarz hiszpański
 José María Aznar López – polityk hiszpański
 José María López – argentyński kierowca wyścigowy
 Josep Manuel López Martínez (ur. 1980) – hiszpański szachista
 Juan Manuel López (piłkarz) (ur. 1969) – piłkarz hiszpański
 Juan Manuel López (bokser) (ur. 1983) – portorykański bokser
 Lisandro López (ur. 1983) – piłkarz argentyński
 Marc López (ur. 1982) – tenisista hiszpański
 Maxi López (ur. 1984) – piłkarz argentyński
 Nicolás de Jesús López Rodriguez (ur. 1936) – kardynał dominikański
 Ruy López (1530-1580) – hiszpański szachista i duchowny
 Sergi López (ur. 1965) – aktor hiszpański